La biznaga partida olorosa (Coryphantha odorata), es una especie fanerógama de la familia Cactaceae. Es un cactus que se ramifica poco desde la base, los tallos son globosos, de aproximadamente 3 cm de diámetro, con la punta un poco hundida. Esta especie se reproduce varias veces durante su vida, posee flores perfectas y se autofecunda. Las flores miden hasta 2 cm de longitud. El fruto es de color verde pálido con un ligero tinte rosado. Se dispersa a través de las semillas y los frutos.

Clasificación y descripción
Son plantas pequeñas, que a veces forman agrupaciones de pocos tallos. Estos son globosos, de unos 3 cm de diámetro, con el ápice un poco hundido y sin lana, sobrepasado por las espinas. Tubérculos cilíndricos, de 1 cm de longitud o menos, y de 4 mm de espesor. Axilas desnudas. Aréolas jóvenes con lana blanca. Espinas radiales 7 a 9, aciculares, ásperas, de 8 a 10 mm de longitud, blancas con la punta de color amarillo miel hasta castaño, horizontales. 3 o 4 espinas centrales, gruesas, de 20 a 25 mm de longitud, rectas con la punta ganchuda. Flores de 1.5 a 2 cm de longitud; con forma de embudo, de color amarillento rojizo; estambres insertos en dos hileras, filamentos blancos; anteras en forma de granos de café, de color amarillo oro. Fruto pequeño, de color verde pálido con leve tinte rosado. Semillas largamente ovoides, comprimidas lateralmente; de color negro.

Distribución
Esta especie es nativa de México (endémica). Tiene una distribución restringida en el Desierto de Chihuahua. Habita los estados de San Luis Potosí, en los municipios de Matehuala y Guadalcázar. En Nuevo León en el municipio de Mier y Noriega, y en el estado de Tamaulipas.

Hábitat
Se desarrolla en sitios con matorral desértico rosetófilo de Agave lechuguilla y Hechtia glomerata, y en matorral desértico microfilo, entre los 670 a 1430 , en laderas y cañones de roca caliza.

Estado de conservación
Debido a su belleza, esta especie es extraída de su hábitat para ser comercializada de manera ilegal y satisfacer la demanda de coleccionistas nacionales y extranjeros. Se ha detectado el comercio de esta especie fuera de México, con el nombre de Coryphantha odorata, y dado que su disponibilidad en viveros es baja, se considera que puede estar sometida al saqueo y al comercio ilícito, esta práctica podría poner en riesgo la viabilidad de las poblaciones. Además, varias actividades productivas tienen un impacto negativo sobre las poblaciones de la especie, como el pastoreo, la ganadería, la minería y la explotación de canteras. Su tendencia poblacional es estable. La especie se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con la categoría Sujeta a Protección Especial (Pr). En la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), aparece con la categoría de Preocupación Menor (least concern) (LC). La familia Cactaceae se encuentran en el Apéndice II de la CITES. Al encontrarse en categoría de riesgo, en México su manejo está regulado bajo el Código Penal Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre.

Usos
Ornamental

Taxonomía 
Coryphantha odorata fue descrita por (Boed.) Buxb. y publicado en Monatsschr. Deutsch. Kakteen-Ges. 2: 169 1930.
Sinonimia 
 Neolloydia odorata
 Cumarinia odorata (Boed.) Buxb.	
 Neolloydia odonta (Boed.) Backeb.	
 Neolloydia odorata (Boed.) Backeb.

Referencias

Enlaces externos 

 CONABIO especies prioritarias 
 CITES 
 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Enciclovida tiene un artículo sobre Cumarinia odorata
 Naturalista.

Flora de México 
odorata
Plantas descritas en 1930
Plantas descritas por Boedeker
Plantas descritas por Buxbaum